Атон може да се отнася за:

 Атон (бог) – древноегипетски бог
 Света гора – полуостров Атон (Света гора)